Cox Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Cox Island (Maryland)
 Cox Island (Oregon)
 Cox Island (Pennsylvania)
 Cox Island (Tennessee)

in Kanada:
 Cox Island (Nunavut)